Александр Устьянцев: Устьянцев, Александр Михайлович (1931—1993) — командующий 11-й флотилией атомных подводных лодок Северного флота, вице-адмирал.
 Устьянцев, Александр Сергеевич — советский легкоатлет.